I. Harold angol király (1017–1040)
 I. Harald dán király (911–986)
 I. Harald norvég király (852–933)
 I. Harald alkirály az Orkney-szigeteken 989-999 között.